hengel (band), een Nederlandse hardcoreband uit Haarlemmermeer
 hengel (plant), een soort plant
 hengel (vistuig), een soort vistuig
 de Nedersaksische naam voor Hengelo
 een lange stok waaraan een microfoon is bevestigd
 een soort haak waarmee vroeger zwemles gegeven werd
 Putstoel, hijsinrichting om water uit een gracht te putten